Плоть и кровь:

Литература 
 Плоть и кровь (роман) — роман Майкла Каннингема.

Фильмы 
 Плоть и кровь (фильм, 1979) — фильм (США).
 Плоть и кровь (фильм, 1985) — фильм (США, Испания, Нидерланды).